Stephen Decatur – amerykański oficer marynarki
  – pięć okrętów US Navy
Miejscowości w USA:
 Decatur – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Morgan
 Decatur – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Decatur – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Decatur – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Decatur – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Decatur – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Decatur – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Decatur – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Newton
 Decatur – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Decatur – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Decatur – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Meigs
 Decatur – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Decatur – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Decatur (ang. Decatur Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Decatur (ang. Decatur Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Decatur (ang. Decatur Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Decatur (ang. Decatur County) – w stanie Tennessee